Carrazedo peut désigner :

Toponymes

Carrazedo, une des paroisses civiles de la municipalité d'Amares, située dans le district de Braga ;
Carrazedo, une des paroisses civiles de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance.

Homonymie de toponyme